Niewinny – utwór muzyczny zespołu IRA z 2002 roku
 Niewinny – powieść Harlana Cobena z 2005 roku
 Niewinny – powieść Johna Grishama z 2006 roku